Guuilermo Carey es el nombre de varias personas:
Guillermo Carey, un inglés.
Guillermo Carey, un abogado chileno, controlador de LAN que estuvo involucrado en el asesinato de René Schneider.